Puntarisaari kan syfta på följande platser:

Finland 

 Puntarisaari (ö i Södra Savolax), Nyslott, 
 Puntarisaari (ö i Mellersta Finland), Jämsä, 
 Puntarisaari (ö i Södra Karelen), Villmanstrand, 

Robotskapade Finlandförgreningar